Die Communauté de communes Orne Lorraine Confluences ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 24. Oktober 2016 gegründet und umfasst 41 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Auboué.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes du Pays de l’Orne,
 Communauté de communes du Jarnisy und
 Communauté de communes du Pays de Briey
unter Zugang der Gemeinde Saint-Ail.

Der ursprünglich als Communauté de communes des Pays de Briey, du Jarnisy et de l’Orne gegründete Verband änderte mit Wirksamkeit vom 1. Januar 2018 seine Bezeichnung auf den aktuellen Namen.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Orne Lorraine Confluences
Gegründet 2016